Met Hustinxprijs kunnen verschillende prijzen bedoeld worden, die uitgereikt worden door de Stichting Edmond Hustinx in Maastricht:

de Edmond Hustinxprijs voor toneelschrijvers
de Edmond Hustinxprijs voor de wetenschap
de Edmond Hustinxprijs voor de beeldende kunst